Села:
 Горіхове — Донецька область, Покровський район
 Горіхове — Житомирська область, Житомирський район
 Горіхове — Харківська область, Харківський район

Див. також 
 Горіхове Озеро
 Горіхове урочище
 Оріхове